Hans Brasch ist der Name folgender Personen:

* Hans Brasch (Maler) (1882–1973), deutscher Maler
 Hans Brasch (Betriebswissenschaftler) (1892–1950), deutscher Betriebswissenschaftler, Maschinenbauingenieur und Dichter